{| style="padding:0.3em; float:right; margin-left:15px; border:1px solid #B8C7D9; background:#f5faff; font-size:90%; line-height:1.5em"
|- style="text-align:center; background:#e1a1cb"
!colspan="12"|WTA Lyon Open 2023
|-
!style="text-align:right; width:7em;"|Campioane:
| 
|colspan="9" | Cristina Bucșa   Bibiane Schoofs
|-
!style="text-align:right; width:7em;"|Finaliste:
| 
|colspan="9" |  Olga Danilović   Alexandra Panova
|-
!style="text-align:right; width:7em;"|Scor:
| 
|colspan="9" |7–6(7–5), 6–3
|
|- style="background:#eeeeee; text-align:center;"
!colspan="11" | Probe
|-
|style="text-align: right;"|'Simplu
| 
|Feminin
|-
|style="text-align: right;"|Dublu
| 
|''Feminin
|- style="background:#eeeeee; text-align:center;"
!colspan="11" |
|-
|}WTA Lyon Open 2023 – Dublu''' a avut loc în prima jumătate a lunii februarie 2023. Șaisprezece perechi de jucătoare s-au înscris în competiția de dublu a turneului de tenis de la Lyon disputat pe o suprafață dură. Laura Siegemund și Vera Zvonareva au fost campioanele en-titre, dar au ales să nu-și apere titlul.

Cristina Bucșa și Bibiane Schoofs au învins în finală perechea Olga Danilović și Alexandra Panova cu scorul de 7–6(7–5), 6–3 câștigând titlul de dublu la WTA Lyon Open 2023.

Capi de serie

Tabloul principal

Note

Legături externe
Main Draw

2023
WTA Tour 2023